Leningrado (); puede referirse a:

 El óblast de Leningrado, sujeto federal de Rusia en la actualidad.
 El nombre de la ciudad de San Petersburgo (Rusia), enclavada en el óblast anterior, entre el 26 de enero de 1924 y el 6 de septiembre de 1991.
 El sitio de Leningrado, batalla de la Segunda Guerra Mundial.
Frente de Leningrado, unidad militar soviética (equivalente a un grupo de ejércitos) que combatió durante la Segunda Guerra Mundial.
 Leningrad, banda rusa de ska punk.
 La Sinfonía n.º 7 de Dmitri Shostakóvich, subtitulada Leningrad.
 "Leningrad", canción de Billy Joel.
 "Leningrad", canción de Chris de Burgh.
 '(2046) Leningrad, asteroide nombrado en honor de la ciudad rusa.
Leningrado (1936), destructor soviético de la clase Leningrado que combatió en la Segunda Guerra Mundial
Medalla por la Defensa de Leningrado, medalla conmemorativa soviética establecida en 1942.